Municípios da Catalunha, Espanha
La Bisbal d'Empordà — na província de Girona
La Bisbal de Falset — na província de Tarragona
La Bisbal del Penedès — na província de Tarragona

Ver também 
Castellbisbal — município da província de Barcelona, Espanha

Desambiguações de topônimos